Noichl ist der Familienname folgender Personen:

 Hias Noichl (1920–2002), österreichischer Skisportler und Bergsteiger
 Maria Noichl (* 1967), deutsche Politikerin
 Martina Noichl, Harfenistin  (* in Oberstdorf)
 Markus Noichl, Harfenist und Komponist (* 1966 in Oberstdorf)